Гросензе:

 Гросензе (Гольштейн) — коммуна в Германии.
 Гросензе (Тюрингия) — коммуна в Германии.